Robert Edgcumbe ist der Name folgender Personen:

* Robert Edgcumbe (Politiker) (1851–1929), britischer Politiker, Autor und Jurist
 Robert Charles Edgcumbe, 8. Earl of Mount Edgcumbe (* 1939), britisch-neuseeländischer Adliger, Politiker und Manager